Вирковский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Кличевского района Могилёвской области Белоруссии. В 2009 году решением Могилёвского облисполкома был упразднён  и его населённые пункты переданы в состав Несятского сельсовета.

Состав 
Включаел 6 населённых пунктов:
 Вирков — деревня
 Земляница — деревня.
 Калиновка — деревня.
 Леневка — деревня.
 Михалов — деревня.
 Старое Село — деревня.

См. также 
 Кличевский район

Примечания

Ссылки 
 Кличевский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Кличевского района